Burbank puede referirse a:

Lugares 
Australia
Burbank (Australia Meridional)
Burbank (Queensland)

Estados Unidos
Burbank (California), ciudad del condado de Los Ángeles.
Burbank (condado de Santa Clara, California), lugar designado por el censo ubicado en el condado de Santa Clara.
Distrito Escolar Unificado de Burbank, California.
Burbank (Illinois).
Municipio de Burbank (condado de Kandiyohi, Minnesota).
Burbank (Ohio).
Burbank (Oklahoma).
Burbank (Washington).

Otros usos 
Burbank Films Australia, un antiguo estudio de animación.
Luther Burbank, botánico y horticultor estadounidense.